Karsee bezeichnet:
 Karsee, ein Bergseentyp der Talform Kar

Karsee heißen folgende geographische Objekte:
 Karsee (Wangen im Allgäu), ein Ortsteil von Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg, Deutschland
 Karsee (Dachstein), Kleinsee im östlichen Dachsteinmassiv bei Kainisch, Steiermark, Österreich
 Karsee (See), Stillgewässer in Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland